Stor-Baksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Baksjön, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (3,74 km²)
Stor-Baksjön (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (30,7 ha)
Stor-Baksjön (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (63,3 ha)

Se även
Baksjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn